Grupa D jest jedną z czterech grup krajów konkurujących w Pucharze Narodów Afryki 2012.

Tabela

Mecze

Ghana – Botswana

Mali – Gwinea

Botswana – Gwinea

Ghana – Mali

Botswana – Mali

Ghana – Gwinea

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Strona oficjalna

Puchar Narodów Afryki 2012